World Open – torneo di scacchi
 World Open – torneo di snooker